Artifi o Artibi  (Artiphios o Artybios; variants gregues Arziphos i Arzybios) fou un nom persa (Ardifiya o Ardufiya; elamita Ir-tap/tup-pi-ya; forma meda del persa Rzifya; arameu Rzpy) que vol dir "àliga" i van portar alguns oficials aquemènides entre els quals:

 Artifi fou un oficial persa esmentat a la zona de Persèpolis a l'entorn del 500 aC
 Artibi o Artifi, militar persa de Darios I el Gran.
 Artifi (general), general i príncep persa
 Artifi (príncep), príncep aquemènida